De Lijn (vervoermaatschappij), een autonoom overheidsbedrijf in Vlaanderen dat er het grootste deel van het stads- en streekvervoer uitvoert 
 De Lijn (stripblad), een Nederlands stripblad